Каліка — те ж саме, що й інвалід; той, хто позбувся якої-небудь частини тіла або втратив здатність рухати нею;
 Каліка — мандрівний співець духовних пісень у Давній Русі, пізніше — жебрак;
 Каліка (Калі) — індуїстська богиня вічної сили, часу і змін, смерті і знищення.

 Каліка Володимир Петрович (1938—2018) — український письменник.

Примітки

Посилання